А́дам Пе́троуш (; род. 19 сентября 1977, Прага) — чешский футболист. Выступал за сборную Чехии.

Карьера 
Дебютировал в Гамбринус-лиге в составе «Богемианс 1905» в 1996 году, откуда пришёл в аренду из молодёжной школы пражской «Славии», чьим воспитанником и являлся. В «Славии» провёл 6 сезонов, в 2004 году перешёл в казанский «Рубин», в котором провёл 20 матчей в российской Премьер-лиге. Далее играл в австрийской «Аустрии», куда перешёл на правах аренды. Отыграв полгода в Австрии, вернулся на родину, где играл за «Спарту» из Праги. В январе 2006 года заключил контракт с «Анкараспором», за который с 2006 по 2007 годы в чемпионате Турции провёл 40 игр.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Игроки ФК «Богемианс 1905»
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Османлыспор»
Игроки ФК «Слован» Либерец
Игроки ФК «Эрцгебирге»
Игроки ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»